Govern dels cent dies, període en què Napoleó I tornà de l'exili a Elba fins a la derrota de Waterloo
 Ofensiva dels cent dies, ofensiva realitzada pels aliats al front occidental de la I Guerra Mundial, iniciada l'agost de 1918